Ekpe Udoh – cestista statunitense
 Mfon Udoh – calciatore nigeriano
 Oli Udoh – giocatore di football americano statunitense